In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Landau in der Pfalz aufgelistet. Es werden im ersten Teil die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1999 angegeben und im zweiten die Ergebnisse der Ortsbeiräte seit 2004. 

Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 PARTEI: Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Grüne: B’90/Grüne
 Linke: Die Linke
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppen 

 FWG: Freie Wählergemeinschaft Landau in der Pfalz e. V.
 SALZ: Pfeffer und Salz e. V., ehemals UBFL
 U.B.M.: Unabhängige Bürgerliste Mörlheim
 WG: Wählergruppen → Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.
 WG Schönleber: Wählergruppe Schönleber

Abkürzung 

 Wbt.: Wahlbeteiligung

Stadtratswahlen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Ortsbeiratswahlen ab 2004

Arzheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Dammheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Godramstein 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Mörlheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Mörzheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Nußdorf 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Queichheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Wollmesheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Weblinks 

 Wahlergebnisse 1999 und 2004
 Wahlergebnis 2009
 Wahlergebnis 2014
 Wahlergebnis 2019

 Wahlergebnisse Ortsbeiräte 2004 und 2009
 
 Wahlergebnis Ortsbeiräte 2014
 Wahlergebnis Ortsbeiräte 2019

Landau in der Pfalz
Kommunalwahlen